Ниже представлен список 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времён по версии журнала The Hockey News. Первый вариант списка создан в 1997 году, когда журнал The Hockey News отмечал свой 50-летний юбилей, в связи с чем была собрана группа экспертов для определения 50 лучших игроков НХЛ всех времён. Идея создания такого списка принадлежит главному редактору журнала The Hockey News Кену Кэмпбеллу. В конечном итоге первое место занял канадский хоккеист Уэйн Гретцки, опередив Бобби Орра и Горди Хоу.

Год спустя журнал вновь опубликовал богато иллюстрированное издание большого формата с расширенным списком лучших игроков НХЛ всех времён, который включал уже 100 спортсменов. В формировании списка принимали участие писатели, журналисты, радиоведущие, а также тренеры, рефери, генеральные директора и бывшие игроки.

В 2010 году журналом The Hockey News был опубликован обновлённый список 100 лучших игроков НХЛ всех времён, уже с разбивкой спортсменов по игровым позициям. Этот список включал не только бывших звёзд хоккея, входивших в списки предыдущих публикаций, но и новую десятку нынешних игроков.

100 лучших игроков

100 лучших игроков по позициям

Литература

Примечания

Ссылки 
 100 лучших игроков НХЛ всех времен на сайте Open Library
 The Hockey News' All New Top 100

Хоккейные призы и награды
Списки хоккеистов
Списки НХЛ